El apellido Masip puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Antonio Masip Hidalgo, político español del PSOE;
 Paulino Masip, narrador, autor dramático y guionista cinematográfico español;
 Enric Masip, exjugador de balonmano español.
 Jordi Masip, jugador de fútbol español.